Der Begriff Mainbrücke Stockstadt bezeichnet:
 die Autobahnbrücke Stockstadt
 die Eisenbahnbrücke Stockstadt